Emili Vendrell ist der Name folgender Personen:

* Emili Vendrell i Ibars (1893–1962), katalanischer Tenor
 Emili Vendrell i Coutier (1924–1999), katalanischer Tenor